Вавитаре има више значења:

 Вавитаре (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Вавитаре (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику